Евге́ний Проко́пьевич Беля́ев (20 марта 1954, Сосновка, Кировская область — 17 марта 2003) — советский лыжник, олимпийский чемпион 1980 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта СССР (1978).

Окончил ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта, тренер-преподаватель. Выступал за «Труд», с 1981 года — за «Динамо» (Ленинград).

После окончания карьеры некоторое время тренировал, потом работал в пивоваренной компании «Балтика». 

Умер незадолго до своего 49-го дня рождения, похоронен на кладбище в .

Достижения 
 Чемпион зимних Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4х10 км
 Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1976 года в гонке на 15 км
 Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1976 в эстафете 4х10 км
 Серебряный призёр чемпионата мира 1978 года на дистанциях 15 и 50 км
 Чемпион СССР 1978, 1981 на дистанции 50 км
 Чемпион СССР 1983 в эстафете 4х10 км

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (9.04.1980)
 Заслуженный мастер спорта СССР

Примечания

Ссылки 
 
 Эстафета в Инсбруке на одной лыже

Выпускники Университета имени Лесгафта
Лыжники СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы СССР по лыжным гонкам